Гисен може да се отнася за:
 Гисен, град в Германия
 Гисен (регион), административен регион в Германия
 Гисен (окръг), административен окръг в Германия